Ла-Нава-де-Рикомалильо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Хара. Занимает площадь 40 км². Население — 650 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 116 км.

Покровителем города считается святая дева дель Амор де Диос.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo

Муниципалитеты Толедо